Le puntate di Cucine da incubo (2004-2009), il format originale britannico
 Le puntate di Cucine da incubo USA (2007-...), l'adattamento statunitense
 Le puntate di Cucine da incubo (2013-...), l'adattamento italiano